Ecology steht für
Zeitschriften 
Ecology (Zeitschrift)
Journal of Ecology
The Ecologist

Musik
Ecology (Album) von Rare Earth
The Ecology, Album von Fashawn 2014
Geographie
Ecology Glacier, Südliche Shetlandinseln
Siehe auch:
Ökologie (Begriffsklärung)